Wilhelmstadt ist der Name folgender Ortschaften:
 Ortsteil von Spandau in Berlin, siehe Berlin-Wilhelmstadt
 Ortsteil von Magdeburg, siehe Magdeburg-Stadtfeld Ost